Eiweiler ist der Name folgender Orte im Saarland:
 Eiweiler (Heusweiler), Ortsteil der Gemeinde Heusweiler im Regionalverband Saarbrücken
 Eiweiler (Nohfelden), Ortsteil der Gemeinde Nohfelden im Landkreis St. Wendel